Белокуриха:

 Белокуриха — город в России, в Алтайском крае.
 Белокуриха — река в России, протекает в Алтайском крае.